Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни — головний лікарняний заклад Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації по наданню медичної допомоги учасникам-ветеранам війни міста Києва.

Є вагомою складовою частиною в системі військових шпиталів-госпіталів України по медичній реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, ветеранів війни та членів родин загиблих/померлих військовослужбовців.

Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України, як медичний заклад вищого рівня акредитації.

Розташований в історичній курортній місцевості Пуща-Водиця північно-західної частини столиці України, в Оболонському районі міста Києва по вулиці Федора Максименка, 26, поблизу парку «Пуща-Водиця».

Історія 

У роки другої світової війни через лісопарк проходив передній край Лютізького плацдарму під час відвоювання Києва Червоною Армією.

Саме звідси 6 листопада 1943 року в Київ увійшли радянські війська.

З тих часів дотепер на деяких ділянках Пуща-Водицького лісу ще можна знайти лунки від снарядів, зруйновані траншеї і забуті бліндажі.

За радянської влади в Пуща-Водиці було розміщено санаторії, будинки відпочинку, піонерські табори, заклади лікування і відпочинку. Після спорудження сучасних великопанельних будинків, у них було переселено з приватних садиб родини місцевих мешканців. Наприкінці 70-х років ХХ століття тут почалося спорудження найбільшого в Радянському Союзі госпіталю для інвалідів німецько-радянській війни, яке завершилося 21 грудня 1982 року. 24 квітня 1984 року госпіталь прийняв перших пацієнтів. Тут проходили щорічне лікування Герої Радянського Союзу, інваліди війни та учасники бойових дій другої світової війни.

Сучасний стан 
Рішенням КМДА №-669 від 30.08.2010 медичний заклад був офіційно наіменований Київським міським клінічним шпиталем інвалідів Великої Вітчизняної війни.

З 2016 року заклад носить назву «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни».

На даний час у шпиталі наявні 9 лікувальних відділень за основними напрямками захворювань на 500 стаціонарних ліжок. Щорічно лікування проходять близько 10 000 пацієнтів. Їх обслуговує понад 400 чоловік, включно: 66 лікарів, 166 медичних сестер, 136 молодших медичних сестер. Наразі шпиталь очолює Заслужений лікар України Зачек Любов Миколаївна. За 30 років свого існування у шпиталі пройшли лікування близько 300 000 учасників-ветеранів війни.

Тут щорічно проходять лікування Герої Радянського Союзу, Герої України (які є інвалідами війни чи учасниками бойових дій), осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій другої світової війни, учасники бойових дій сучасних військових конфліктів на території України та інших держав, воїни-інтернаціоналісти, інваліди війни, які були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, дружини та родичі загиблих-померлих учасників бойових дій, ветерани війни, які є інвалідами з загальних захворювань, учасники АТО. Тут діють фізіотерапевтичне, клініко-діагностичне та сучасне стоматологічне відділення. У травні 2015 обладнано унікальний лікувальний басейн з комплексом для витягування хребта.

Планове бюджетне щорічне лікування у шпиталі можуть проходити лише особи з чітко встановленим юридичним статусом ветерана війни, учасника бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Зважаючи на суттєве зменшення бюджетного фінансування у 2014-2015 роках, в шпиталі виникли значні проблеми з медикаментозним забезпеченням. Наразі він потребує підтримки в цих питаннях волонтерських організацій.

Під час надзвичайного чи воєнного стану в державі шпиталь працює в спеціальному режимі діяльності, передбаченому чинним законодавством України. В разі реальних військових дій з задіянням військовослужбовців Збройних сил України, шпиталь спроможний забезпечити медичну реабілітацію поранених-травмованих учасників бойових дій, надати сприяння лікарськими засобами та медичним персоналом під час розгортання польових військових госпіталів, спільно з органами з питань надзвичайних ситуацій та Збройними силами України в районах бойових дій.

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають законодавчу можливість пройти професійно-медичну реабілітацію та набути корисну соціально-значиму професію у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів.

Культура і наука 
У шпиталі функціонує найкращий з медичних закладів Києва кіно-концертний зал-клуб на 450 місць з професійним роялем та кіноекраном. У клубі щодня проводяться різноманітні концертні, лекційні та кінопоказові заходи. Стали традицією перед Днем Перемоги та річницею вигнання нацистів із Києва відвідини пацієнтів-ветеранів найвищим державним керівництвом України та міста Києва. При клубі функціонує бібліотека з книжковим фондом понад 5 000 примірників.

На базі шпиталю тривалий час плідно функціонують кафедри фізіотерапії, курортології та геронтології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Результати позитивних медичних досліджень акумулюються у національних та іноземних медичних виданнях відповідного профілю.

Дивись також 
 Воєнно-медична доктрина України
 Головний військово-медичний госпіталь Міністерства оборони України
 Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України
 Центральний госпіталь Служби безпеки України
 Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ України
 Лікарня відновного лікування Міністерства внутрішніх справ України
 Клінічна лікарня «Феофанія»
 Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи

Примітки

Джерела 
 Сайт шпиталю 
 Сайт Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації 
 Сайт Київської міської державної адміністрації
 Постанова Кабінету міністрів України про порядок видачі посвідчень ветеранів війни

Посилання 
 Госпіталь у Пущі-Водиці готовий приймати ветеранів АТО на реабілітацію на оновленій базі // Вечірній Київ, 14.09.2021
 Глава КМДА відвідав КМКШ інвалідів ВВВ /фото УНІАН/ 
 Инвалиды имеют свой дом /Киевский вестник/
 Для ветеранов Киевского госпиталя устроили праздничный концерт /газета — ФАКТЫ/ 
 Любов Зачек 
 В госпитале в Пуща-Водице поздравят ветеранов 
 У шпиталі інвалідів війни відкрито унікальний басейн 
 Пацієнтів Київського клінічного шпиталю привітали із Днем захисника України /газета – «Вечірній Київ»/  

Пуща-Водиця
Медицина в Києві
Лікарні Києва
Медичні заклади в Україні
Військові шпиталі України